{{Info/Taxonomia
 |cor           = lightgreen
 |nome          = Acaena saccaticupula 'Blue Haze'
 |imagem        =
 |imagem_legenda=
 |estado        =
 |reino         = Plantae
| clado1 = angiospérmicas
| clado2 = eudicotiledóneas	
| clado3 = rosídeas
 |ordem         = Rosales
 |família       = Rosaceae
 |género        = Acaena
 |espécie       = Acaena saccaticupula 'Blue Haze'
 |binomial      = Acaena saccaticupula 'Blue Haze |binomial_autoridade =
 |sinónimos     =
}}Acaena saccaticupula 'Blue Haze'''' é uma espécie de rosácea do gênero Acaena'', pertencente à família Rosaceae.

Bibliografia 
 Yü Te-tsun, Lu Ling-ti, Ku Tsue-chih, Li Chao-luan, Kuan Ke-chien & Chiang Wan-fu. 1974, 1985, 1986. Rosaceae. In: Yü Te-tsun, ed., Fl. Reipubl. Popularis Sin. 36: 1443; 37: 1516; 38: 1133.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 

Acaena